

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Chreptowce – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica
 Chreptowce – kolonia wsi Chreptowce w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica